FK Budućnost ja bosanskohercegovački nogometni klub iz Banovića.

Trenutačno se natječe u Prvoj ligi FBiH.

Uspjesi 

Prva liga FBiH: 2
 2003./04., 2009./10.

Budućnost